Константин XI Палеолог - последний император Византийской империи, погибший в 1453 году.
 Константин XI Ласкарис - номинальный император Византии, правивший один день в 1204 году.